Splash (filme)
Splash (parque de diversão)
Splash! Celebridades

Desambiguação